

Toponyme

Munte est une section de la commune belge de Merelbeke

Munte un district du département indonésien de Karo (Sumatra du Nord)

Munte est une rivière néerlandaise située dans la province de Groningue

Homonymie de toponyme